Рынок Чагальчхи — крупнейший рынок морских продуктов в Южной Корее и Азии, расположен в Пусане.
 Чагальчхи (станция метро) — станция Пусанского метрополитена.